Claudio Bravo puede hacer referencia a:

 Claudio Bravo (1936-2011), pintor chileno; 
 Claudio Bravo (1983-), futbolista chileno.
 Claudio Bravo (1997-), futbolista argentino.